Miejscowości w Polsce:
 Podolszynka Ordynacka
 Podolszynka Plebańska